Private Division — американський видавець відеоігор з Нью-Йорку. Дітище Майкла Вороша з Take-Two Interactive, дочірня компанія була заснована Ворошем і Алленом Мюрреєм і офіційно оголошена 14 грудня 2017 року. Private Division — третій видавничий лейбл Take-Two Interactive після Rockstar Games і 2K. Private Division фінансує та видає інді-ігри, розроблені малими та середніми студіями. Це включає в себе придбання Kerbal Space Program, яка була розроблена Squad і раніше придбана Take-Two Interactive, а також видання ігор від Obsidian Entertainment, Panache Digital Games і V1 Interactive. 

Окрім офісів у штаб-квартирі Take-Two у Нью-Йорку, Private Division також має офіси в Сіетлі, Лас-Вегасі та Мюнхені.

Історія 
Попередня модель видавництва Take-Two була зосереджена на двох внутрішніх лейблах: Rockstar Games, який використовується для її пригодницьких ігор, таких як Grand Theft Auto, і лейблі 2K, який включає 2K Games і 2K Sports для інших ігор. Усі такі ігри розробляються переважно внутрішніми студіями розробки або великими сторонніми студіями потрійного рівня (такими як Firaxis Games із Civilization IV або Gearbox Software для серії Borderlands).

Take-Two створила Private Division як новий видавничий лейбл для допомоги невеликим і незалежним студіям. Цей лейбл має на меті забезпечити фінансування та видання ігор "triple-I", таких як Ninja Theory's Hellblade: Senua's Sacrifice, тобто тих, що знаходяться посередині між іграми "triple-A" від великих студій, та інді-іграми, створеними відносно новими та невеликими інді-студіями. Формуванням Private Division керував керівник відділу корпоративного розвитку і незалежного видавництва Take-Two Майкл Ворош (Michael Worosz). Оцінюючи потенційні ігри для видання під ім'ям Take-Two, Ворош виявив ряд середніх студій, заснованих розробниками, які мали попередній досвід розробки ігор рівня Triple-A, але хотіли створювати менш амбітні ігри. Ворош дізнався, що цим студіям було важко фінансувати, оскільки вони не підходили до типів студій, які підтримували інді-видавці ігор, такі як Devolver Digital, а їхні проєкти були надто великими, щоб підтримувати їх коштом самофінансування чи краудфандингу.  Приблизно за два з половиною роки до оголошення лейблу Ворош подав ідею Private Division генеральному директору Take-Two Штраусу Зельніку, який дав дозвіл на створення лейблу, і вони найняли Аллена Мюррея наприкінці 2015 року, щоб керувати виробничою частиною, розпочати набір розробників і створювати свою команду та інфраструктуру.  Етикетка допомагає в процесі розробки та співпрацює з розробником для створення графіків і етапів проєкту, а також допоможе публікувати та розповсюджувати ігри після завершення, але не прагне володіти інтелектуальною власністю розробників. 

З утворенням лейбла 14 грудня 2017 року Take-Two оголосила про чотири ігри, які вже знаходяться в розробці та будуть опубліковані під лейблом: The Outer Worlds від Obsidian Entertainment, Darkborn (спочатку робоча назва Project Wight) від The Outsiders, Disintegration від V1 Interactive і Ancestors: The Humankind Odyssey від Panache Digital Games. Крім того, Kerbal Space Program, придбана раніше Take-Two, буде перевидано під лейблом Private Division.   У випадку з Darkborn десь у 2018 році Private Division і The Outsiders вирішили піти різними шляхами, причому Private Division заявили, що вони продовжували підтримувати The Outsiders протягом кількох місяців після припинення контракту. 

У лютому 2020 року Take-Two заснувала ще не названу студію в рамках Private Division, розташовану в Сіетлі, для розробки Kerbal Space Program 2, пізніше названу Intercept Games, до якої приєдналися кілька співробітників Star Theory Games, включаючи Джеремі Ейблза і Нейта Сімпсона, що приєдналися до нової студії.

У липні 2020 року Private Division оголосила про видавничу угоду з Moon Studios, League of Geeks і Roll7 для ще не оголошених ігор.  Пізніше, у листопаді 2021 року, Private Division придбала Roll7. 

У березні 2022 року Private Division оголосив про видавничі угоди ще з чотирма студіями: Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio та Yellow Brick Games. 

У серпні 2022 року Private Division оголосив про партнерство з Wētā Workshop для публікації гри у франшизі Middle-Earth. На момент анонсу гра перебуває на ранніх стадіях розробки та очікується, що вона вийде на початку 2024 року.

Ігри опубліковані

Список літератури

Зовнішні посилання 

 

Підприємства Нью-Йорка
Видавці відеоігор
Розробники відеоігор США
Інді-ігри
Компанії з виробництва відеоігор, створені у 2017 році
Підрозділи та дочірні компанії Take-Two Interactive
Американські компанії, створені у 2017 році